«Мортон» — российская девелоперская и строительная компания. Третий по объёму продаж (в квадратных метрах недвижимости) застройщик в России на 2012 год (после компаний «ПИК» и «СУ-155»). Штаб-квартира компании расположена в Москве.

Компания создана в 1990-х годах. Владельцем компании являлся её президент Александр Ручьёв.

31 октября 2016 года компания была продана группе «ПИК» с последующим слиянием, поглощением и упразднением бренда «Мортон».

Деятельность 
Компания специализировалась на возведении объектов жилой недвижимости. Основные объекты компании расположены в Московской области, меньшая часть — в Москве. Всего на март 2013 года у компании в разработке находились проекты на 6 млн м² жилья, крупнейшие из них — жилой район Бутово (более 2 млн м²), Путилково (1 млн м²), «Солнцево-парк» (470 000 м²), Завидное (200 000 м²). Существенную часть жилья компания строила по заказам ФСБ и Министерства обороны России.

Структуры «Мортона» являлись владельцами 19,96 % Фондсервисбанка, а также основным инвестором интернет-издания «Русская планета».

В 2013 году компания открыла собственный бетонный завод на Варшавском шоссе, это первый завод в сети «М-Бетон», которые запланированы в Москве по всем округам на 2014 год.

В сентябре 2016 года Ручьев продал «Мортон» структурам владельца группы ПИК Сергея Гордеева. После этого ПИК выкупил компанию за 11,7 млрд рублей.

Показатели деятельности 
Выручка компании за 2012 год составила 43 млрд руб. (рост на 7 % по сравнению с 2011 годом), при этом физический объём продаж составил 512 000 м² недвижимости (на 18 % больше, чем в 2011 году).

Примечания

Ссылки 
 

Девелоперские компании России
ПИК-специализированный застройщик